Большое Станичное — село в Карсунском районе Ульяновской области России. Входит в состав Карсунского городского поселения.

География 
Расположено на правом берегу реки Барыш в 7 км к северу от районного центра Карсун.

Название 
Название образовано от слова «Стан» — расположение казаков. В писцовой книге за 1685 года упоминается как Станишная слобода и Стан за Барышом..

История 
Основано в 1649 году казаками, как Станишная слобода, нёсшими службу на Симбирско-Карсунской черте.

В 1682 году вместо часовни была построена деревянная церковь в честь Богоявления Господня.

В писцовой книге за 1685 года упоминается как Станишная слобода и Стан за Барышом.

В 1697 году казаки были переведены на пограничную службу в Азов, а Станишная Слобода попала в частное владение московских подьячих Неупокоева и Еремеева.

В 1780 год при создании Симбирского наместничества село Богоявленское Станишная Слобода вошла в состав Карсунского уезда.

В течение XVIII—XIX веков селом владели: Бердины, Татариновы, Трубецкие, Мотовиловы, Языковы и другие помещики.
В Большом Станичном находились усадьба и конезавод землевладельца Н. Н. Языкова.

В 1800 году владелец села помещик Бердин продал своё имение Татаринову, а своих крестьян переселил на новое место на 5 вёрст севернее. Это новое поселение постепенно разрослось и получило название Малое Станичное (в 1780 г. деревня Малая Станишная, уже была (!).)

В 1850 году была построена часовня.

В 1859 году село Большое Станичное входило во 2-й стан Карсунского уезда, в котором в 63 дворах жило 674 человека.

В 1869 году открылась начальное училище.

В 1895 году была построена новая деревянная Богоявленская церковь.

В начале XX века, по местному преданию, в километре к западу от села в Карсунском лесу странствующим монахом был найден родник с целебными свойствами, названный впоследствии святым источником святителя Николая Чудотворца. На месте родника монах построил колодец, получивший название Никольский колодец.

В 1930-х годах был организован колхоз «Нива», затем — «Дружба».

В Великую Отечественную войну 1941—1945 гг. на полях сражений погибло 198 человек.

Население 

Родина — Семёна Кузьмича Волкова (1845—1924), одного из организаторов «Северного союза русских рабочих».

Примечания

Ссылки 
 Большое и Малое Станичное
 История БОЛЬШОЕ СТАНИЧНОЕ

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 О. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А. Т. Токарева., 1903

Населённые пункты Карсунского района